Галанов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Галанов Максим Миколайович (1974) — російський хокеїст, захисник.
 Галанов Тамір Бадмайович (1989) — російський боксер, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.